Nemes Erzsébet operatőr
 Nemes Erzsébet (1947) könyvtáros